Квартал 9 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах:
 Квартал 9 — в городе Чавинь, провинция Чавинь.